Játrovky (Marchantiophyta) jsou stélkaté zelené rostliny, jedny z nejstarších a vývojově nejpůvodnějších suchozemských rostlin. Latinský název je odvozen podle zástupců rodu Marchantia (česky porostnice, např. porostnice mnohotvárná), patrně nejhojnějších játrovek na Zemi. Z řady dnes již zastaralých názvů, které se v minulosti pro tuto skupinu užívaly, je možno zmínit např. Hepaticae nebo Hepaticophyta. Oba se odvozují od latinského hepar, tj. játra, a poukazují tak na typický vzhled lupenitých zástupců. V současné době zahrnují játrovky celosvětově asi 350 rodů a 8000–9000 druhů, z toho v ČR okolo 200 druhů.

Morfologie 
Játrovky jsou jednoduché, necévnaté rostilny. V jejich životním cyklu – rodozměně – výrazně převládá gametofyt (pohlavní generace) nad sporofytem, který je značně redukovaný a na gametofytu existenčně zcela závislý. Prvoklíček (protonema) je taktéž redukovaný, málo odlišný od gametofytu, který tvoří dva základní typy stélek. Vývojově původnější je stélka lupenitá (frondózní), která není rozlišená na stonek a listy a tvoří pouze ploše listovité útvary (např. Marchantia), přichycené k substrátu jednobuněčnými příchytnými vlákny (rhizoidy). Stélku vývojově pokročilejších játrovek pak nazýváme stélka listnatá (foliózní): ta již je diferencována na jednoduchý stonek, resp. lodyžku (kauloid), převážně dvouřadě uspořádané lístky (fyloidy) a příchytné rhizoidy (např. Chiloscyphus). Od vzhledově podobných mechů se liší nepřítomností středního žebra v lístku. Existují též přechodné formy mezi oběma předchozími (např. Fossombronia).

Játrovky nemají redukovatelné průduchy ani vodivá pletiva. Olejová tělíska na povrchu některých játrovek, obsahující éterické oleje, odrazují potenciální spásače játrovek; díky antimikrobiálním účinkům je lze využívat též medicínsky.

Rozmnožování, životní cyklus 

Játrovky se mohou rozmnožovat jak pohlavně, tak nepohlavně. Pohlavní rozmnožování probíhá pomocí spor produkovaných ve sporofytu – štětu s tobolkou. Ten vzniká oplozením samičí pohlavní buňky (oosféry) na gametofytu (v orgánu zvaném archegonium neboli zárodečník) samčí pohlavní buňkou (obrveným spermatozoidem) uvolněnou ze samčího orgánu – pelatky (antheridia). Na rozdíl od vývojově pokročilejších mechů je štět značně krátkověký, rozměrově často velmi redukovaný, a obsahuje sterilní mrštivé buňky (mrštníky), které jeho obsah velmi rychle vypráší do okolí.

Krom toho mají játrovky na svrchní straně stélky pohárky (thalidia) s rozmnožovacími tělísky (gemami), které jim slouží k nepohlavnímu rozmnožování.

Ekologie 

Většina druhů játrovek je vázána na stinná či polostinná stanoviště s vyšší a vysokou vzdušnou vlhkostí, nejvyššího druhového bohatství dosahují v tropickém pásmu. V české přírodě se s nimi lze setkat nejčastěji v lesích na tlejícím dřevě (Chiloscyphus, Lepidozia), na tzv. mokvajících skalách různého geologického složení, dále na kůře listnatých stromů (Radula complanata), na čerstvě rozrušené půdě, na kamenech koryt potoků a v prameništích (Conocephalum conicum, Pellia epiphylla). Několik druhů vyhledává i suché xerofytní trávníky (Mannia fragrans) nebo naopak vodní prostředí (trhutka plovoucí – Riccia fluitans). V tropických deštných lesích patří játrovky mezi významné stromové epifyty. Porostnice mnohotvárná je obvyklým plevelem v zahradnictvích.

Systematika 
Játrovky se tradičně řadí spolu s mechy a hlevíky mezi mechorosty. Sesterskou skupinou recentních játrovek jsou mechy, společně tvoří klad Setaphyta. 

Játrovky se podle současné (2021) systematiky dělí na tři třídy s celkem 14 řády a 59 čeleděmi (česká jména taxonů dle BioLibu):
 Třída: Haplomitriopsida
 Řád: Haplomitriales
 Čeleď: Haplomitriaceae – přímenkovité
 Řád: Treubiales
 Čeleď: Treubiaceae
 Třída: Marchantiopsida
 Podtřída: Blasiidae
 Řád: Blasiales
 Čeleď: Blasiaceae – jamuškovité
 Podtřída: Marchantiidae
 Řád: Neohodgsoniales
 Čeleď: Neohodgsoniaceae
 Řád: Sphaerocarpales
 Čeleď: Monocarpaceae 
 Čeleď: Riellaceae
 Čeleď: Sphaerocarpaceae 
 Řád: Marchantiales
 Čeleď: Aytoniaceae 
 Čeleď: Cleveaceae 
 Čeleď: Conocephalaceae – mřížkovcovité
 Čeleď: Corsiniaceae
 Čeleď: Cyathodiaceae 
 Čeleď: Dumortieraceae 
 Čeleď: Exormothecaceae 
 Čeleď: Lunulariaceae – lunatkovité
 Čeleď: Marchantiaceae – porostnicovité
 Čeleď: Monosoleniaceae 
 Čeleď: Oxymitraceae 
 Čeleď: Ricciaceae – trhutkovité
 Čeleď: Targioniaceae – borečkovité
 Třída: Jungermanniopsida
 Podtřída: Pelliidae
 Řád: Pelliales
 Čeleď: Pelliaceae – pobřežnicovité
 Čeleď: Noterocladaceae
 Řád: Fossombroniales
 Čeleď: Allisoniaceae 
 Čeleď: Calyculariaceae 
 Čeleď: Fossombroniaceae – hlávkovcovité
 Čeleď: Makinoaceae
 Čeleď: Petalophyllaceae
 Řád: Pallaviciniales
 Čeleď: Hymenophytaceae
 Čeleď: Moerckiaceae 
 Čeleď: Pallavicinaceae – netřebkovité
 Čeleď: Phyllothalliaceae 
 Čeleď: Sandeothallaceae
 Podtřída: Metzgeriidae
 Řád: Metzgeriales
 Čeleď: Aneuraceae – bezžilkovité
 Čeleď: Metzgeriaceae – kroknicovité
 Řád: Pleuroziales
 Čeleď: Pleuroziaceae
 Podtřída: Jungermanniidae
 Řád: Jungermanniales
 Čeleď: Acrobolbaceae 
 Čeleď: Anastrophyllaceae 
 Čeleď: Balantiopsaceae
 Čeleď: Calypogeiaceae – kryjnicovité
 Čeleď: Cephaloziaceae – křepenkovité
 Čeleď: Cephaloziellaceae
 Čeleď: Geocalycaceae – vřesovkovité
 Čeleď: Gymnomitriaceae – skulinatkovité
 Čeleď: Jungermanniaceae – trsenkovité
 Čeleď: Lepidoziaceae – plevinkovité
 Čeleď: Lophocoleaceae 
 Čeleď: Lophoziaceae – křižítkovité
 Čeleď: Plagiochilaceae – kapraďovkovité
 Čeleď: Scapaniaceae – kýlnatkovité
 Čeleď: Trichocoleaceae
 Řád: Porellales
 Čeleď: Frullaniaceae – kovancovité
 Čeleď: Jubulaceae 
 Čeleď: Lejeuneaceae – rožeňkovité
 Čeleď: Lepidolaenaceae 
 Čeleď: Porellaceae – podhořankovité
 Čeleď: Radulaceae – struhatkovité
 Řád: Ptilidiales
 Čeleď: Ptilidiaceae 
 Čeleď: Herzogianthaceae 
 Čeleď: Neotrichocoleaceae

Příbuzenské vztahy taxonů lze zobrazit následujícím kladogramem:

Historie 
Játrovky jsou jednou z nejstarších skupin suchozemských rostlin, jejich vznik se odhaduje minimálně do období ordoviku v prvohorách. Nejstarší dosavadní fosilní nálezy játrovek a jejich spor byly datovány do doby před 472 miliony let.

Galerie

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 
Mechorosty